Manlio Brosio – Politicien et diplomate italien
 Paolo Brosio – Journaliste, écrivain et présentateur de télévision italien
 Valentino Brosio – Écrivain et producteur de films italien
 Vanna Brosio – Chanteuse, présentatrice de télévision et actrice italienne